— подтриба однодольных растений в составе трибы Vanilleae, входящей в подсемейство  семейства . Одна из трёх подтриб, иногда выделяемых в Vanilleae. Впервые выделена в 1840 году Джоном Линдли.

Систематика 
В состав подтрибы включают пять подсемейств:
 Clematepistephium
 Dictyophyllaria
 Epistephium
 Eriaxis

Общая характеристика 
Веламен схож с оным у представителей рода Calanthe. Лианы. Клинандрия широкая.

Примечания 

 Ванильные
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Флора Азии
Флора Океании